Groene Lijn (grens), een geografische scheidslijn in verschillende spanningsgebieden

Metrolijnen
Groene lijn (metro van Lissabon)
Groene lijn (metro van Chicago)